Pyza
 Pyza – bohaterka serii książek Hanny Januszewskiej i serialu animowanego Wędrówki Pyzy
 pyza – rodzaj pajęczaka z rzędu kosarzy
 pyza – rodzaj dużej kluski
 pyza – termin używany w łowiectwie (gwara myśliwska), oznaczający nos żubra i łosia
 Pyza – polski film animowany z 1959 w reżyserii Lucjana Dembińskiego

Przypisy

Zobacz też 

 Pyzy